Gartmore, village en Écosse
 Gartmore Group,  société britannique de gestion de placements
 Gartmore,  voilier monocoque de course au large